Eleutheria – opera teatrale di Samuel Beckett
 567 Eleutheria – asteroide

Pagine correlate 
Eleuthera